VM i curling 2007 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i curling 2007 (mænd)
 VM i curling 2007 (kvinder)